

Codici 
 fuc – codice ISO 639-3 della lingua pulaar

Ferrovia
 Società Ferrovie Udine-Cividale